En svensk tiger: om Skanska, olja och förintelse i Amazona (2010) är en reportagebok av Hanna Dahlström och Agneta Enström.

Reportagen handlar om det svenska företaget Skanska och dess verksamhet i oljeutvinningen  i ecuadorianska Amazonas mellan 2005 och 2007. Fokus ligger på miljökonsekvenser och ursprungsbefolkningens rättigheter inom regionen och nationalparken Yasuni där Skanska var verksamt, vilket även uppmärksammades i Swedwatch rapport Utveckling på vems villkor? som författarna gjorde research inför. 

Reportageboken beskrevs som ett "glödhett wallraffande om Skanskas 'greenwash' i Amazonas" i Tidningen Kulturen.

Referenser 

Litteratur 2010